

Patronyme
 Dinko Tomašić, (1902-1975), était un sociologue et un universitaire croate.
 Ruza Tomasić, (1958- ), est une personnalité politique croate.

Homonymie
Homonymie de patronyme

hr:Tomašić